

Personnalités 

  (1892-1989), peintre et sculpteur belge ;
 Hervé Gillé (né en 1960), homme politique français, sénateur ;
 Sander Gillé (né en 1991), joueur belge de tennis ;
  (1805-1873), banquier et homme politique allemand.

Voir aussi